Reinach (Aargau), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Reinach (Basel-Landschaft), een gemeente in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap

Personen
Adolf Reinach, een Duitse filosoof en fenomenoloog
Salomon Reinach (1858 - 1932), een Franse archeoloog